Lech är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Bludenz och förbundslandet Vorarlberg, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Källor

Externa länkar

Indelningar i Vorarlberg